Daldrup ist der Name folgender geografischer Orte: 
 Bauerschaft im Ortsteil Kirchspiel (Dülmen) der Stadt Dülmen im Kreis Coesfeld (Nordrhein-Westfalen).

Daldrup ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Lütke Daldrup (* 1956), deutscher Stadtplaner; 2006–2009 Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
 Thomas Daldrup (* 1950), deutscher Toxikologe und Hochschullehrer
 Ulrich Daldrup (* 1947), deutscher Wissenschaftler, Politiker (CDU) und Bürgermeister der Stadt Aachen

Daldrup bezeichnet folgende Unternehmen:

 Daldrup & Söhne AG, deutsches Unternehmen für Bohr- und Umweltdienstleistungen